Würbel ist der Familienname folgender Personen:

 Hanno Würbel (* 1963), Schweizer Hochschullehrer
 Karl Würbel (1890–1983), österreichischer Politiker (SPÖ)